Die Zeitschrift Elektronik Informationen (Eigenschreibweise elektronik informationen) war eine monatlich erscheinende Fachpublikation, die über Trends der Elektronik berichtete und industrierelevante Anwendungen zeigte.

Hintergrund 
Das Magazin war nach Eigenangaben darauf ausgerichtet, seine „streng technologieorientierten“ Themen „nutzwertorientiert und effizient“ vermitteln, damit die Leser elektronische Produkte im industriellen Umfeld effizienter entwickeln könnten.

Die verkaufte Auflage lag zuletzt bei 1665 Exemplaren. Die meisten Exemplare wurden an qualifizierte Empfänger kostenlos abgegeben („controlled circulation“).

Der herausgebende AT-Fachverlag ist ein Unternehmen der in Bad Wörishofen ansässigen Verlagsgruppe Holzmann Medien.

Zum 31. Oktober 2020 wurden die Elektronik Informationen eingestellt und die Redaktion entlassen.

Weblinks 
 Website von Elektronik Informationen

Einzelnachweise 

Elektro-/Elektronikfachzeitschrift (Deutschland)
Zeitschrift (Bayern)
Deutschsprachige Monatszeitschrift
Ersterscheinung 1968